Miejscowości w USA:
 West Liberty – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Muscatine
 West Liberty – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Morgan
 West Liberty – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 West Liberty – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 West Liberty – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ohio